Iemand die spot, ergens de draak mee steekt, zich bijvoorbeeld ironisch of godslasterlijk uit of zwarte humor gebruikt.
 Iemand die waarneemt, in het kader van verzamelen of navigeren, zoals bij:
Sport:
Spotter (autoracen), een soort navigator in autoracen
Golfterminologie, iemand die bij golf nagaat waarheen de bal is gegaan
 Defensie, politie of in criminele circuits:
 Sluipschutter 
 Informant, een persoon die vertrouwelijke informatie over een persoon of organisatie verstrekt aan een agentschap
 Iemand die doelen traceert voordat ze worden aangevallen
 Natuurwaarneming:
 Vogelspotten, Vogelspotter
 Waarneming voertuigen:
 Vliegtuigspotten, vliegtuigspotter, een hobbyist die de bewegingen van vliegtuigen volgt en vastlegt
 Busspotten, Busspotter, een hobbyist die alle bussen in een bepaald wagenpark of geproduceerd door een bepaalde fabrikant wil zien
 Autospotter, een persoon die als hobby (exclusieve) auto's observeert en/of fotografeert. 
 Treinspotter, een persoon die recreatief geïnteresseerd is in spoorwegvervoer
 Overig:
 term voor begeleider van transport (Amerikaans-Engels)